Johann Baptist von Hirscher (1788-1865) – teologo tedesco
 Josef Hirscher (1930-1983) – politico austriaco
 Marcel Hirscher (1989) – sciatore austriaco